Kazimierz Kublin (1897–1919) – sierżant Legionów Polskich, oficer KN III Polskiego Organizacji Wojskowej, pośmiertnie odznaczony odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości z Mieczami (9 listopada 1931), brat Stanisława
 Kazimierz Kublin – kapitan Wojska Polskiego, członek KN III Polskiego Organizacji Wojskowej, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy